Рожмберк-над-Влтавоу, Рожмберк-над-Влтавой (, бывш. ) — город в Южночешском крае Чехии. Население — 369 жителей. Известность городу принёс находящийся рядом замок Рожмберк (Розенберг).

Наименование 
Исторически название города произносилось: Rosenberch (1262), Rosenberg (1369), Rosemberg (1405), Rozmberg (1420), Rožumbergk (1654), Rosenberg, Rožmberk (1841).

История 
Первое письменное упоминание о замке Рожмберк, заложенном родом Витковичей на берегу реки Влтава, на торговом пути из Чески-Крумлова в австрийский Линц, относится к 1250 году. Местечко Рожмберк было основано рядом с замком в 1262 году Воком из Рожмберка. Ещё ранее однако рядом с нижним бродом через Влтаву существовало селение на пути из Нетолице в Линц. Вскоре оно было объединено с вновь основанным местечком. После того как в 1302 году паны из Рожмберка унаследовали Крумловское панство, они перенесли свою резиденцию в Крумловский замок, продолжая удерживать Рожмберк за собой. После смерти последнего рожмберкского владаржа Петра Вока из Рожмберка в 1611 году Рожмберк перешёл во владение его племянника Яна Зринского, а затем к роду Швамберков.

В 1620 году Рожмберкское панство было конфисковано у Швамберков за их участие в Восстании чешских сословий и передан в собственность Карла Бюкуа и его потомков, которые владели им до 1945 года.

10 октября 2006 года Рожмберк получил статус города.

Достопримечательности 
Кроме замка Рожмберк, в городе имеется костёл Девы Марии и Святого Николая на площади (впервые упоминается в 1271, перестроенный в готическом стиле во второй половине XV века), и городские дома XVII—XVIII веков на центральной площади.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города Рожмберк-над-Влтавоу
 

Города Южночешского края
Города на Влтаве